Głuchołazy – miasto w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Głuchołazy – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Głuchołazy – dawna gromada
 Głuchołazy – stacja kolejowa w Głuchołazach, w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Głuchołazy

Zobacz też 
 Dekanat Głuchołazy